Plusieurs plantes dont les feuilles sont consommées à la manière de l'épinard (Spinacia oleracea) sont appelées ainsi.

 Épinard d'été, Tetragonia tetragonioides (Aizoaceae).
 Faux épinard, Atriplex hortensis (Chenopodiaceae).
 Épinard fraise, Chenopodium capitatum (Chenopodiaceae).
 Épinard géant, Atriplex hortensis (Chenopodiaceae).
 Épinard hawaïen, Cordyline fruticosa (Agavaceae).
 Épinard de Malabar
 Amaranthus spinosus (Amaranthaceae).
 Basella alba (Basellaceae).
 Épinard de Nouvelle-Zélande, Tetragonia tetragonioides (Aizoaceae).
 Épinard sauvage, Chenopodium bonus-henricus (Chenopodiaceae).

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu
Amaranthaceae
Chenopodiaceae (Cronquist)